Villa Mocenigo –  villa di Alvisopoli, frazione di Fossalta di Portogruaro (VE)
Villa Mocenigo –  villa di Este (PD), sede del Museo nazionale atestino 
Villa Mocenigo – villa di Marocco
Villa Mocenigo – villa di Oriago, frazione di Mira (VE)
Villa Mocenigo detta “Belvedere” – villa di Villa di Villa, frazione di Cordignano (TV)
Villa Nani Mocenigo – villa di Canda (RO)